Кубок мира по прыжкам с трамплина — ежегодные соревнования, проводимые Международной федерацией лыжного спорта в зимнее время. Впервые соревнования среди мужчин были проведены зимой 1979/80. Впервые соревнования среди женщин были проведены зимой 2011/12.

Этап начинается с тренировочных прыжков и квалификации. В первом раунде первыми прыгают спортсмены с низшим рейтингом, последним — лидер (в случае отсутствия лидера - спортсмен с наивысшим рейтингом). 30 лучших по итогам первого прыжка проходят во второй раунд, где первым стартует лыжник с 30-м по оценкам прыжком. В случае, если по итогам первого прыжка 30-е место делят несколько лыжников, все они участвуют во втором прыжке.

Правила первого прыжка в Турне четырёх трамплинов, входящего в Кубок, отличаются от остальных этапов: во второй раунд выходят 25 выигравших «дуэлянтов» и 5 «лаки-лузеров». После второго прыжка оценки за оба прыжка суммируются и определяется победитель.

Все 30 спортсменов также получают рейтинговые очки, от 100 у победителя до 1 у 30-го.

Помимо общего зачёта Кубка мира очки также начисляются в общий зачёт Кубка Наций. Рейтинговые очки присуждаются национальным командам, занявшим: в командных соревнованиях — с 1-го по 8-е место, в смешанных командных соревнованиях — с 1-го по 8-е место и в парных соревнованиях — с 1-го по 12-е место.

В общий зачёт Кубка Наций также начисляются и очки, набранные спортсменами в индивидуальных соревнованиях. В отличии от общего зачёта Кубка наций по биатлону, в котором очки начисляются тремя лучшими спортсменами национальной федерации в индивидуальных и спринтерских гонках, в Кубок наций по прыжкам на лыжах с трамплина очки начисляются всеми спортсменами национальной федерации, которым удалось занять в индивидуальных соревнованиях с 1-го по 30-е место.

Шкала рейтинговых очков 

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Смешанные командные соревнования

Парные соревнования

Победители и призёры общего зачёта

Мужчины

Женщины

Статистика

Мужчины

Личные соревнования

Победы на этапах

Подиумы

Командные соревнования

Победы на этапах

Подиумы

Женщины

Личные соревнования

Победы на этапах

Подиумы

Командные соревнования

Победы на этапах

Подиумы

Смешанные командные соревнования

Победы на этапах

Подиумы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт